Scleroprotopus är ett släkte av mångfotingar. Scleroprotopus ingår i familjen Mongoliulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Cylinderdubbelfotingar
Scleroprotopus